

Onomastica
Danilo – variante del nome proprio di persona Daniele

Persone
Nome
Danilo I del Montenegro – principe di Montenegro
Danilo II del Montenegro – re nominale del Montenegro
Danilo I Šćepčev Petrović-Njegoš – principe vescovo del Montenegro
Danilo Clementino, detto anche solo Danilo – ex calciatore brasiliano naturalizzato equatoguineano, di ruolo portiere
Danilo Gabriel de Andrade, detto anche solo Danilo – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
Danilo Luiz da Silva, detto anche solo Danilo – calciatore brasiliano, difensore o centrocampista
Danilo Larangeira, detto anche solo Danilo – calciatore brasiliano con passaporto italiano, difensore
Danilo Pereira, detto anche solo Danilo - calciatore portoghese, centrocampista
Danilo Pereira da Silva, detto anche solo Danilo - calciatore brasiliano, attaccante
Richard Danilo Maciel Sousa Campos, detto anche solo Danilo - calciatore brasiliano, centrocampista
Cognome
Jules Danilo – pilota motociclistico francese